Orelha de madeira, ou 木耳 (pinyin: mù ěr, lit. "orelha de madeira" ou "orelha de árvore"), ou キクラゲ (em Japonês: "ki-kurage", lit. "madeira-água-viva" ou "árvore-água-viva") pode se referir a um número diferente de espécies de fungo intimamente relacionadas e comestíveis utilizadas principalmente na cozinha Chinesa; são comumente vendidas em mercados asiáticos trituradas e secas.

Auricularia auricula-judaeAuricularia polytricha
''Tremella fuciformis

Fungos comestíveis da China